Ло́хан (; вимовляється /ˈloʊ.ən/, тобто /Лоуен/, хоча деякі вимовляють і / Лоухен/) — ірландське прізвище.

Персоналії 
Чоловіки
 Дакота Лохан Лохан (нар. 1996) — американський актор.
 Майкл Даглас Лохан (нар. 1987) — американський актор.
 Майкл Лохан (нар. 1960) — американський бізнесмен, телевізійна персона і актор.

Жінки
 Алі Лохан (нар. 1993) — американська актриса, співачка і модель.
 Діна Лохан (нар. 1962) — американська телевізійна персона і менеджер, колишня актриса.
 Ліндсі Лохан (нар. 1986) — американська актриса, співачка, автор пісень, модель і модельєр.

Див. також 
 Лухан (значення)

Примітки